

Wydarzenia 

 Gyges został władcą Lidii (data sporna lub przybliżona)
 władca Asyrii Asarhaddon sprowadził kolonizatorów do Samarii